Marko Kienast (* 19. Januar 1987) ist ein deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler.

Karriere

Hallen-Volleyball 
Marko Kienast spielte in der 2. Volleyball-Bundesliga ab der Saison 2007/08 beim TuS Durmersheim und mit der Übernahme des Spielrechts in der Saison 2015/16 beim SSC Karlsruhe. Seit der Spielzeit 2017/18 verstärkt er die TSG Blankenloch in der 3. Liga Süd.

Beachvolleyball 
Mit Thilo Späth wurde er 2004 bei den U18-Europameisterschaften im polnischen Myslowice Zweiter und nahm einen Monat später an der Weltmeisterschaft in Termoli teil. Dort waren jedoch nur die Kroaten Frane Zanic/Domagoj Zelic, aber nicht die Franzosen mit dem späteren Friedrichshafener Baptiste Geiler und die Kanadier Reid Hall/Adam Podstawka zu bezwingen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Volleyballspieler (SSC Karlsruhe)
Deutscher
Geboren 1987
Mann